Karsten est un patronyme porté notamment par :

 Carl Johann Bernhard Karsten (1782–1853), minéralogiste allemand ;
 Dietrich Ludwig Gustav Karsten (1768-1810), minéralogiste allemand ;
 Ekaterina Karsten (née en 1972), athlète sportive biélorusse pratiquant l'aviron ;
 Elisabeth Charlotta Karsten (nom de mariage Kachanoff ) (1789-1856), une peintre suédoise
 Gustav Karsten (1820-1900), physicien allemand ;
 Gustav Hermann Karsten (1817-1908), botaniste et un géologue allemand ;
 Hermann Karsten (1809-1877), minéralogiste allemand ;
 Karl Johann Bernhard Karsten (1782-1853), minéralogiste allemand ;
 Ludvig Karsten (1876-1926), peintre norvégien néo-impressionniste ;
 Petter Adolf Karsten (1834-1917), mycologue finlandais ;
 Sophie Karsten (1783-1862), danseuse suédoise.